

Voetbal 
 UEFA Champions League
 UEFA Women's Champions League
 CAF Champions League
 CONCACAF Champions League
 AFC Champions League
 OFC Champions League
 Arabische Champions League

Volleybal 
 CEV Champions League (mannen)

Handbal 
 EHF Champions League

Basketball 
 Basketball Champions League

Darts 
 Championship League Darts (tot 2013)

Snooker 
 Championship League (snooker)